Eine Sicherheitspartnerschaft ist 

 ein Militärbündnis zwischen Staaten     oder 
 eine Form der kriminalpräventiven Zusammenarbeit zwischen Institutionen, siehe Ordnungspartnerschaft